Камба́рский райо́н () — административно-территориальная единица и упразднённое муниципальное образование (муниципальный район) в Удмуртской Республике Российской Федерации.

Располагается в юго-восточной части республики. Административный центр — город Камбарка.

Законом Удмуртской Республики от 30.04.2021 № 41-РЗ район и входившие в его состав городское и сельские поселения преобразованы в муниципальный округ (слово район в официальном названии сохранено).

География 

Район расположен в юго-восточной части республики и граничит с Сарапульским районом, на серверо-востоке — с Пермским краем, на юго-востоке — с республикой Башкортостан и на юге — с Каракулинским районом Удмуртии. Район расположен в Камско-Бельской низменности. Западная граница района проходит по реке Кама и по территории района протекают её притоки — Армязь, Шолья, Камбарка, Буй, Чёрная.

Площадь района — 672,62 км². Лесистость района 55,1 %, при средней по Удмуртии — 46,8 %.
На территории района расположено несколько памятников природы, в частности, Камбарское и Михайловское болота, Камская грива и Шольинский.

История 
Впервые район образован 23 января 1924 года в составе Сарапульского округа Уральской области. Постановлением ВЦИК от 10 июня 1931 года Камбарский район был ликвидирован, его территория была присоединена к Сарапульскому району. 22 октября 1937 года указом ВЦИК Сарапульский район передан от Кировской области в состав Удмуртской АССР. На основании Указа Президиума Верховного совета РСФСР от 7 марта 1939 года в результате разукрупнения Сарапульского района Камбарский район был образован повторно.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 января 1963 года и от 5 марта 1963 года — Камбарский район был упразднён и его территория разделена между Сарапульским сельским районом и городом Сарапул. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года Камбарский район образован в третий и последний раз.

В результате муниципальной реформы с 1 января 2006 года наделён статусом муниципального района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Камбарка) проживают  % населения района.

 Национальный состав
По результатам переписи 2002 года, среди населения района удмурты составляли 3,9 %, русские — 81,1 %, татары — 8,6 %. В Камбарском районе самая высокая доля русских среди сельских районов республики.

Административное деление 
В Камбарский район как административно-территориальную единицу входят 1 город районного значения и 7 сельсоветов. Сельсоветы (сельские администрации) одноимённы образованным в их границах сельским поселениям, а город районного значения — городскому поселению.

В муниципальный район входили 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 7 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Камбарском районе 21 населённый пункт.

Местное самоуправление 
Государственная власть в районе осуществляется на основании Устава, структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
 Районный Совет депутатов — представительный орган местного самоуправления, в составе 30 депутатов, избирается каждые 5 лет.
 Глава муниципального образования — высшее должностное лицо района, избирается Советом из своего состава. Должность Главы района занимает — Поддубский Александр Васильевич.
 Администрация муниципального образования — исполнительно-распорядительный орган муниципального района. Глава Администрации района назначается на должность Советом по результатам конкурса. Должность Главы Администрации района занимает — Климовских Надежда Владимировна.

 Символика района

Официальными символами Камбарского района являются герб и флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

Социальная инфраструктура 
Система образования района включает 12 школ, в том числе 8 средних, и 13 детских садов.

Медицинскую помощь населению оказывают центральная районная больница, 2 участковые больницы и 6 фельдшерско-акушерских пунктов.

Также в районе действуют 11 домов культуры и клубных учреждения, 11 библиотек, музыкальная школа и городской музей в Камбарке.

Транспорт 
Транспортная сеть района представлена железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Протяжённость железных дорог составляет 107 км, автомобильных — 74 км. По территории района проходит электрифицированная железнодорожная магистраль «Москва—Свердловск» и ветка «Ижевск—Чайковский», на которой работают четыре железнодорожные станции. Функционируют паромные переправы на реке Кама.

Известные жители района 
 Анна Кузьминых (Мичкова, 1890 — 1954) — служанка царской семьи Романовых, работавшая в историческом доме Ипатьева незадолго до их расстрела в 1918 году.
 Волков, Макар Иосифович (1903 — 1995) — удмуртский писатель. Некоторое время жил в Камбарке, был инженером порта. Умер в селе Кама Камбарского района.

Примечания

Литература 
 

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году